Udda kan syfta på:

Jämna och udda tal – benämningar på heltal
Udda funktion – matematiska funktioner som uppfyller vissa symmetrivillkor
Udda taktarter – de mindre vanliga taktarterna